Phước Hải (thị trấn)
 Phước Hải (Khánh Hòa)

Zie ook 
 Chùa Ngọc Hoàng